Verdegrambre blanco puede referirse a:
El nombre común de la planta Aconitum vulparia; o
El nombre común de la planta Veratrum album.